Слендер, или Слендермен ( — «тонкий человек») — персонаж, созданный в 2009 году по мотивам городских легенд (сама легенда придумана пользователем форума Something Awful).
 «Слендер» — американский фильм ужасов 2015 года.
 Slender: The Eight Pages — игра в жанре survival horror 2012 года, выпущенная по мотивам мифов о Слендере.
 Slender: The Arrival — её сиквел 2013 года.

Другое 
 Слендер — озеро в Канаде.
 Слендер — спортивный зал в Москве.

См. также 
 Слендермен (значения)